Tricoma är ett släkte av rundmaskar. Tricoma ingår i familjen Desmoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Tricoma